HMS Hero je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hero (1759) 
 HMS Hero (1803) 
 HMS Hero (1816) 
 HMS Hero (1858) 
 HMS Hero (1885) 
 HMS Hero (H99) 

Hero